François Lejeune peut désigner :
 François Lejeune (1770-1799), un officier français de la période révolutionnaire ;
 François Lejeune (1908-1982), connu sous le pseudonyme de Jean Effel, un illustrateur et dessinateur de presse français.